Софроницкий — фамилия; имеет женскую форму Софроницкая.
 Софроницкий, Владимир Владимирович (1901—1961) — русский советский пианист и педагог, профессор Ленинградской консерватории.
 Софроницкий, Павел Александрович (1910—1997) — советский геолог-нефтяник, тектонист, стратиграф.
 Софроницкая, Вивиана Владимировна (род. 1960) — русско-канадская пианистка.